Scharl, buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.
skarl (zeilboot).